Световният рали шампионат (World Rally Championship) е рали шампионат организиран от ФИА (международната автомобилна асоциация), който завършва с титла за пилот и отбор. Шампионатите при пилотите и конструкторите са самостоятелни шампионати, но на базата на една и съща точкова система. Шампионата се състои от отделни ралита, провеждани на различни повърхности – от макадам и асфалт до сняг и лед. Всяко рали е разделено на 15 – 25 специални етапа.

Първият сезон на шампионата се провежда през 1973 година.

WRC (World Rally Car) е текущата спецификация на колите в шампионата. Колите са изградени върху серийни автомобили с 1,6-литров четирицилиндров двигател, но включват турбокомпресор, анти-лаг система, секвенциална скоростна кутия, четири задвиждащи колела и много други подобрения.

Шампиони

История

Ранна 
Световният рали шампионат е създаден от съвкупност от известни международни ралита, девет от които са бивши членове на Международния шампионат за производители (IMC), което е активно между 1970 и 1972 одина. Световният рали шампионат, чиито първи сезон е през 1973 г., започва с 42-рото „Рали Монте Карло“ на 19 януари.

Рено Алпин печели първата конструктурска титла с Alpine A110, след което Ланча печели три години подред използвайки Ланча Стратос, задвижвана от V-образен шест-цилиндров двигател на Ферари, която е и първата кола специално създадена за рали. До 1979 г. не се награждават пилоти в световния шампионат, въпреки че през италианецът Сандро Мунари и финландецът Марку Ален биват наградени с купата на ФИА за пилоти, съответно през 1977 и 1978 г. Шведът Бьорн Валдегорд става първия официален световен шампион, побеждавайки Хану Микола с една-единствена точка. Фиат, използвайки 131 Абарт, печели конструктурския шампионат през 1977, 1978 и 1980 г., Форд печели през 1979 г. с Ескорт RS1800 и Талбот през 1981 г. грабват титлата със Сънбийм Лотус. Валдегорд е последван от германеца Валтер Рьорл и финландеца Ари Ватанен като световни шампиони.

Група Б 
През осемдесетте години автомобилите със задно предаване от Група 2 и Група 4 биват изместени от по-мощните коли с двойно предаване от Група Б. Автомобилната асоциация позволява употребата на автомобили с 4х4 още през 1979, но повечето производители смятат че е прекалено тежко и ненадеждно за употреба. Чак когато Ауди започват тестово да участват с новото си Quattro със система за двойно предаване и Хану Микола, другите производители започват техните проекти за такъв тип автомобили. Регулациите на Група Б са представени през 1982 г., като малкото ограничения означават възможност за почти неограничена мощност. Ауди печелят конструктурските титли през 1982 и 1984 г. и шофьорските през 1983 г. (Микола) и 1984 г. (Стиг Бломквист). Французойката Мишел Мутон, която участва в отбора на Ауди стига близо до успех през 1982 г., но губи от съперника си Рьорл, който участва в отбора на Опел. 1985-а изглежда в кърпа вързана на Ватанен и неговото Пежо 205 Т16, но тежък инцидент на Рали Аржентина му оставя възможността само да гледа отстрани, докато съотборникът му Тимо Салонен печели титлата. Италианецът Атилио Бетега катострофира още по-тежко със своята Ланча 037 и загива на място.

1986-а започва с впечатляващо представяне на финладците Хенри Тойвонен и Марку Ален, с новата Ланча Делта С4, която използвайки едновременно турбокомпресор и механичен компресор може да ускори от 0 до 100 км/ч за 2,3 секунди на чакълена настилка. Шампионатът обаче претъпял драматичен обрат. По време на Рали Португалия трима зрители загиват и над 30 са ранени, след като Йоаким Сантос губи контрол над своя Форд РС200. По време на Тур де Корс фаворитът в шампионата Хенри Тойвонен и неговият навигатор Серхио Кресто загиват, след като автомобилът им пада в пропаст и избухва. Часове след катастрофата Жан-Мари Балест и международната автомобилна асоциация решават да забранят участието на автомобили хомологирани под Група Б в шапионата през 1987. Още несъгласия следват, след като ФИА анулира резултатите от Рали Сан Ремо, взимайки титлата от Марку Ален и давайки я на Юха Канкунен.

Външни препратки 

  World Rally Championship (официална страница)
  eWRC-results.com
 Рали Клуб – България 
 Рали България